Der Alte steht für:

 Der Alte, deutsche Fernsehserie (seit 1977)
 Der Alte (1975), Fernsehfilm von Rainer Wolffhardt
 Der Alte (Gorki), Drama von Maxim Gorki (UA 1919)
 Der Alte (Trifonow), Roman von Juri Trifonow (1978)

 Kommandant im Film  Das Boot.